Ølstykke è un centro abitato appartenente al comune danese di Egedal nella regione di Hovedstaden. Fino all'entrata in vigore della riforma amministrativa del 1º gennaio 2007 è stato un comune (15.358 abitanti nel 2005) e faceva parte della contea di Frederiksborg.

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato smantellato, insieme ai precedenti comuni di Ledøje-Smørum e Stenløse ha dato luogo al neo-costituito comune di Egedal compreso nella regione di Hovedstaden

Comuni della Danimarca soppressi
Egedal